2 miejscowości w Polsce: 
 Swochowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Swochowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Bielice